Посёлок Механизаторов — название ряда населённых пунктов в России:

 Механизаторов — посёлок в Муромском районе Владимирской области.
 Механизаторов — посёлок в Килемарском районе Марий Эл.
 Механизаторов — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Механизаторов — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Механизаторов — посёлок в Упоровском районе Тюменской области.

См. также 
 Механизатор